Burlingame kan syfta på:

Geografi
 Burlingame, Kalifornien
 Burlingame, Kansas

Personer
 Anson Burlingame
 Edward L. Burlingame